Burrian steht für
 Broch von Burrian, ein Turm im Südosten der schottischen Orkneyinsel North Ronaldsay 

Burrian ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Burrian (1870–1924), böhmisch-tschechischer Opernsänger (Tenor), siehe Karel Burian

Siehe auch:
 Burian
 Burján